Gustav von Rohden – teologo tedesco
 Hermann von Rohden – educatore e archeologo tedesco
 Johann Martin von Rohden – pittore tedesco
 Marcus Rohdén – calciatore svedese